The Gringo – cortometraggio del 1914 diretto da William S. Hart
The Gringo – film del 1916 prodotto dalla Overland Feature COrp.
 Sfidando la vita (Laughing at Life – titolo di lavorazione The Gringo) – film del 1933 diretto da Ford Beebe